Wingen bezeichnet

Orte:
 Wingen, Gemeinde im Département Bas-Rhin, Frankreich
 Wingen-sur-Moder, Gemeinde im Département Bas-Rhin, Frankreich
 Wingen (New South Wales), Ort in Australien

Personen:
 Fritz Wingen (1889–1944), deutscher Künstler 
 Johann Laurens Wingen (1874–1956), niederländischer Maler
 Katharina Wingen, deutsche Opernsängerin (Sopran), Regisseurin, Drehbuchautorin, Gesangscoach und Intendantin
 Max Wingen (1930–2005), deutscher Sozialwissenschaftler
 Oskar Wingen (1889– zwischen 1945 und 1949), deutscher Diplomat, Bevölkerungswissenschaftler und Staatsbeamter